Бребу има више значења:

 Бребу (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Бребу (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Бребу (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Општина Бребу (Караш-Северин), општина у округу Караш-Северин у Румунији
 Општина Бребу (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији